Diecezja Ahiara – diecezja rzymskokatolicka  w Nigerii. Powstała w 1987.

Biskupi ordynariusze 
 Bp Victor Adibe Chikwe (1987-2010)
 Bp Peter Okpaleke (2012–2018)

Bibliografia 
 Gcatholic
 http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/02/19/0139/00283.html

Ahiara